Кратос (, в превод държава) може да се отнася за:

 Кратос, бог в древногръцката митология;
 „Кратос“, исторически вестник, излизал в Сяр.